Como farandola se conoce a:

 Farandola, danza tradicional francesa.
 La farandola, nombre que recibe la Compañía Musical de Fanfarria del Regiminiento Mariscal Nieto, escolta presidencial del Perú.